Masis – villaggio dell'Armenia
 Masis – città dell'Armenia
 Masis – periodico ottomano in lingua armena